Mateu se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 J. Mateu
 Isabel Mateu